

Patronyme 
 Francisco Morazán (1792-1842), caudillo d'Amérique centrale.

Sport 
 Stade Francisco Morazán, stade hondurien de San Pedro Sula.

Toponyme

Morazán, ville située dans le département d'El Progreso ;

Francisco Morazán, département du Honduras ;
 Morazán, ville située dans le département de Yoro ;

Morazán, département du Salvador.